Winsted kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Winsted (Connecticut)
Winsted (Minnesota)